Безответная любовь:
 Неразделённая (безответная) любовь
 «Безответная любовь» — советский фильм 1979 года, киностудия Мосфильм, режиссёр: Андрей Малюков
 «Безответная любовь» (Танцовщица «Голубой луны», ) — индийский фильм 1999 года
 «Безответная любовь» () — американский фильм 2010 года